Die Qualifikation zur Asienmeisterschaft 2000 im Libanon wurde zwischen August 1999 und April 2000 ausgetragen.

42 Mannschaften spielten in 10 Qualifikationsgruppen. Die Gruppensieger qualifizierten sich für das Endrundenturnier im Libanon. Gastgeber Libanon und Titelverteidiger Saudi-Arabien waren für die Endrunde direkt qualifiziert.

  (Titelverteidiger)
  (Gastgeber)

Westasien

Gruppe 1  
Turnier in Duschanbe, Tadschikistan

Gruppe 2

Gruppe 3  
Turnier in Abu Dhabi, VA Emirate

Gruppe 4  
Turnier in Doha, Katar

Gruppe 5  
Turnier in Kuwait

Ostasien

Gruppe 6  
Turnier in Seoul, Südkorea

Gruppe 7

Gruppe 8

Gruppe 9  
Turnier in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam

Gruppe 10 

Qualifikation 2000
Fußballveranstaltung 1999
Fußballveranstaltung 2000